Tuottarjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tuottarjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 743479-159298), sjö i Jokkmokks kommun,  (54,9 ha)
Tuottarjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 746334-155401), sjö i Jokkmokks kommun,  (1,3 km²)
Unna Tuottarjaure, sjö i Jokkmokks kommun,  (58 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn